Плаксина — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Плаксина, Валентина Владимировна (род. 1996) — российская спортсменка (академическая гребля).
 Плаксина, Елена Валерьевна (род. 1982) — российская актриса.
 Плаксина, Маргарита Александровна (род. 1977) — российская легкоатлетка.
 Плаксина, Надежда Дамиановна (1899—1949) — русская сестра милосердия.
 Плаксина, Тамара Ивановна (род. 1937) — советский и российский ботаник, флорист.

 Зограф-Плаксина, Валентина Юрьевна (1866—1930) — русская и советская пианистка, педагог.